Sid Meier's Pirates! (1987), een computerspel uit 1987
Sid Meier's Pirates! (2004), een remake van het gelijknamige spel uit 1987